Die Scottish Open 2018 fanden vom 21. bis zum 25. November 2018 in der Emirates Arena in Glasgow statt. Es war die 99. Austragung dieser internationalen Meisterschaften von Schottland im Badminton.

Herreneinzel

Setzliste 
 Rasmus Gemke (zurückgezogen)
 Brice Leverdez (3. Runde)
 Mark Caljouw (Halbfinale)
 Rajiv Ouseph (Halbfinale)
 Lucas Corvée (Viertelfinale)
 Toby Penty (3. Runde)
 Pablo Abián (2. Runde)
 Victor Svendsen (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Cai Yanyan (Halbfinale)
 Line Kjærsfeldt (Finale)
 Kirsty Gilmour (Champion)
 Chen Xiaoxin (Halbfinale)
 Beatriz Corrales (zurückgezogen)
 Rachel Honderich (2. Runde)
 Linda Zechiri (zurückgezogen)
 Yvonne Li (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Marcus Ellis / Chris Langridge (Champions)
 Jelle Maas / Robin Tabeling (1. Runde)
 Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (Halbfinale)
 Jason Ho-Shue / Nyl Yakura (1. Runde)
 Jones Ralfy Jansen / Josche Zurwonne (zurückgezogen)
 Jacco Arends / Ruben Jille (Viertelfinale)
 Ben Lane / Sean Vendy (Halbfinale)
 David Daugaard / Frederik Søgaard (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Champions)
 Selena Piek / Cheryl Seinen (Halbfinale)
 Émilie Lefel / Anne Tran (Finale)
 Delphine Delrue / Léa Palermo (Halbfinale)
 Johanna Goliszewski / Lara Käpplein (Viertelfinale)
 Rachel Honderich / Kristen Tsai (Viertelfinale)
 Chloe Birch / Lauren Smith (Viertelfinale)
 Emma Karlsson / Johanna Magnusson (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Marcus Ellis / Lauren Smith (Champions)
 Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (Halbfinale)
 Jacco Arends / Selena Piek (Finale)
 Marvin Seidel / Linda Efler (2. Runde)
 Ben Lane / Jessica Pugh (2. Runde)
 Ronan Labar / Audrey Mittelheisser (Viertelfinale)
 Robin Tabeling / Cheryl Seinen (Viertelfinale)
 Mikkel Mikkelsen / Mai Surrow (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2018
Badmintonwettbewerb in Glasgow
Badminton 2018